Valenzuela kan syfta på:

Ekologi 
Valenzuela (djur), ett släkte av insekter.

Geografi

Filippinerna 

 Valenzuela, Filippinerna, kommun, CALABARZON, Province of Rizal,

Spanien 

 Valenzuela, Spanien,